Телебачення (іноді — телевізія) — електронний засіб масової інформації, сукупність мистецьких, інформаційних, артистичних та різноманітних технічних засобів, за допомогою яких здійснюється задоволення інформаційних, естетичних, культурних, політичних, громадських та інших нематеріальних потреб населення, а також маніпулювання громадською думкою з використанням можливостей і досягнень телебачення
 Телебачення — галузь техніки і відповідної технічної науки, яка займається питаннями передавання на віддаль каналами зв'язку зображень рухомих і нерухомих об'єктів.
  — американська кінокомедія 1931 року.